Calamar – comune del dipartimento di Bolívar, Colombia
Calamar – comune del dipartimento di Guaviare, Colombia
Calamar – cratere sulla superficie di Marte